Дэвид Монро  Смит (10 ноября 1926 – 01 сентября 1950) – солдат армии США, участник Корейской войны. Награждён посмертно медалью Почёта за свой подвиг 1 сентября 1950 года в битве за Йонсан. Погребён на кладбище Джейк Пондер в своём родном городе.

Награды

Наградная запись 
Звание и часть: Армия США, рядовой первого класса, рота Е, 9-й пехотный полк, 2-я пехотная дивизия.

Место и дата: близ Йонсан, Корея, 1 сентября 1950

Поступил на службу в:  Ливингстон, Кентукки. Родился: 1 августа 1929, Ливингстон, Кентукки 

№ 78, 21 августа 1952 

Рядовой Смит отличился благодаря видной храбрости и выдающейся отваге при выполнении и перевыполнении долга службы в бою. Рядовой Смит был стрелком в миномётном подразделении роты Е, размещённой в пересеченной гористой местности и попавшей под атаку, превосходящих по численности вражеских сил. Последовало ожесточённое сражение, противник опрокинул передовые части, просочился через периметр. Позиция стала не защитимой. Миномётное подразделение получило приказ обходить, но врагу уже окружил позицию и подошёл вплотную. Заметив гранату, летящую в его укрытие рядовой первого класса Смит выкрикнул предупреждение своим товарищам и полностью осознавая свои шансы, бросился вперёд на гранату и поглотил её взрыв своим телом. Хотя сам Смит получил смертельное ранение, демонстрируя этот акт доблести, своим бесстрашным поступком он спас пятерых человек от гибели и тяжёлых ранений. Рядовой первого класса Смит своим вдохновляющим поведением и высочайшим самопожертвованием принёс себе вечную славу и подержал благородные традиции пехоты армии США.

См. также 
 Список участников Корейской войны, награждённых медалью Почёта

Примечания

Ссылки 

Участники Корейской войны
Награждённые медалью Почёта (США)
Участники Корейской войны, награждённые медалью Почёта (США)
Погибшие в боях Корейской войны
Погибшие от ручной гранаты